Стрекаловский — фамилия; имеет женскую форму Стрекаловская.
 Стрекаловский, Александр Сергеевич (род. 1947) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Стрекаловский, Василий Янович (род. 1989) — российский борец вольного стиля.
 Стрекаловский, Михаил Михайлович (1914—1989) — разведчик 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта, рядовой в отставке, Герой Российской Федерации.